No Need for Alarm è il secondo album in studio del rapper statunitense Del the Funky Homosapien, pubblicato nel 1993.

Tracce

Collegamenti esterni